L'édition 2004 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 19 au  sur Terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Guillermo Cañas remporte le tournoi en simple en battant en finale Filippo Volandri. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, José Acasuso et Flavio Saretta s'imposent en finale face à Jaroslav Levinský et David Škoch. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2004
Sport en Croatie en 2004
Tennis en juillet 2004